«Broken Train» — песня американского музыканта Бека. Она была выпущена на его альбоме Midnite Vultures в 1999 году. Песня написана в тональности Ре-бемоль мажор.

Предыстория 
Rolling Stone написал, что песня «открывает детали анархии за пределами привилегированной зоны».

Изменения названия 
Песня первоначально называлась «Out of Kontrol», на промозаписях альбома она даже так указывалась. Во время первого концерта Midnite Vultures 1 ноября 1999 года Бек объяснил, что ему пришлось изменить название песни в последнюю минуту, так как the Chemical Brothers уже использовали его.

Концертные выступления 
Песня была представлена во время тура в поддержку альбома в 1999 году. Тем не менее она не исполнялась вплоть до 20 июня 2003 года, до тура Бека в поддержку альбома Sea Change.

«Broken Train» исполнялась в общей сложности 40 раз.

Рецензии критиков 
Music Times назвал песню шестой самой лучшей песней на альбоме и написал «начинающаяся как механическая, но не в том смысле, что лишённая души, а скорее, потому что на протяжении всей песни мы слышим несложные приёмы без каких-либо неожиданных переходов».

Примечания 

Песни 1999 года
Песни Бека
Песни, написанные Беком